Ву́лиця Мико́ли Красно́ва — вулиця у Святошинському районі міста Києва, місцевості Святошин, Академмістечко, Авіамістечко. Пролягає від проспекту Перемоги до залізниці.

Прилучаються вулиці Феодори Пушиної, Депутатська, Біличанська, Серпова, Яснополянська, бульвар Академіка Вернадського, вулиця Огарьова, Бородянський провулок, вулиці Генерала Вітрука, Анатолія Пантелькіна, Василя Степанченка і залізниця Київ — Коростень.

Історія 
Початкова ділянка вулиці від сучасного проспекту Перемоги до Депутатської вулиці виникла під назвою Лісова на початку XX століття на території Святошинських дач. У середині XX століття відома як ланцюг вулиць: 61-ї та 258-ї Нових вулиць, які 1944 року набули назву Бородянська вулиця (на честь смт Бородянка). У 1958 році до вулиці була приєднана частина вулиці 2-га Просіка (від проспекту Перемоги до Біличанської вулиці). Сучасна назва на честь радянського військового пілота-винищувача, Героя Радянського Союзу майора М. Ф. Краснова — з 1980 року.

Зображення

Примітки

Джерела 

 Дачные местности вблизи г. Киева / под ред. М. Т. Волынского. — К. : Изд. Ф. Л. Иссерлиса и К°, 1909. — [2], 186, IV с. : рис. — (Дачник). 

Вулиці Святошинського району Києва
Вулиці Києва, названі на честь людей